Dabrock ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Dabrock (* 1956), deutscher Kommunalpolitiker
 Peter Dabrock (* 1964), deutscher evangelischer Theologe